Frisk ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Frisk (* 1963), schwedischer Fußballschiedsrichter
 Ellinor Frisk (* 1986), schwedische Schachspielerin
 Hjalmar Frisk (1900–1984), schwedischer Indogermanist
 Johanna Frisk (* 1986), schwedische Fußballspielerin

Frisk bezeichnet:
 Frisk (Roman), Roman (1991) von Dennis Cooper
 Frisk (Film), Film (1995) von Todd Verow